Виденов — фамилия; имеет женскую форму Виденова.
 Виденов, Жан (род. 1959) — болгарский политик, руководитель Болгарской социалистической партии с декабря 1991 по декабрь 1996 гг.
 Виденов, Филип (род. 1980) — болгарский профессиональный баскетболист, играет на позиции защитника.

 Виденова, Ива Николова (род. 1987) — болгарская шахматистка, гроссмейстер (2011) среди женщин и международный мастер (2015).